Esistono più comuni francesi con questo nome

 Le Faouët – Côtes-d'Armor
 Le Faouët – Morbihan